Дже́йсон Джон Ло́у (; родился 2 сентября 1991 года в Уигане) — английский футболист, выступающий за «Солфорд Сити». Является центральным полузащитником, но может также сыграть на позиции правого крайнего защитника.

Клубная карьера

«Блэкберн Роверс» 
Лоу перешёл в молодёжную академию клуба «Блэкберн Роверс» в возрасте 12 лет. Он выступал за молодёжный и резервный составы клуба, а 4 сентября 2009 года подписал свой первый профессиональный контракт (в тот же день профессиональный контракт с клубом подписал Фил Джонс).

Дебют Лоу за основной состав «Блэкберна» состоялся 8 января 2011 года в матче Кубка Англии против «Куинз Парк Рейнджерс». 15 января того же года Лоу дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Челси», заменив на 24-й минуте получившего травму Дэвида Данна.

24 марта 2011 года на правах аренды перешёл в «Олдем Атлетик» до окончания сезона. Сыграл за клуб семь матчей, забив в них два гола.

В сезоне 2011/12 продолжил выступать за «Блэкберн». 17 сентября 2011 года впервые в своей карьере вышел в стартовом составе своей команды в матче Премьер-лиги. Это был матч против лондонского «Арсенала», в котором «Блэкберн» одержал победу со счётом 4:3. 27 октября подписал с «Блэкберном» пятилетний контракт.

Перед началом сезона 2016/17, когда «Блэкберн» уже был представителем Чемпионшипа, менеджер команды Оуэн Койл назначил Джейсона капитаном команды после того, как другой воспитанник «бродяг», носивший капитанскую повязку, Грант Хэнли, ушёл в «Ньюкасл Юнайтед». В конце чемпионата «Блэкберн Роверс» вылетел в Лигу Один. Контракт Лоу подошёл к концу и футболист решил покинуть клуб.

«Бирмингем Сити» 
31 августа 2017 года Джейсон Лоу подписал однолетний контракт с «Бирмингем Сити». Он дебютировал в стартовом составе «Бирмингем Сити» в гостевом матче против «Норвич Сити». Джейсон провёл в игре 78 минут и получил жёлтую карточку, а его команда потерпела поражение со счётом 0:1. Спустя неделю футболист появился на поле в домашней встрече, где получил травму подколенного сухожилия, выбыв на длительный срок.

В конце сезона 2017-2018 Джейсон Лоу был отпущен на правах свободного агента.

«Болтон Уондерерс» 
8 июня 2018 года футболист был представлен в качестве игрока «рысаков», поставив свою подпись под двухлетним контрактом. Дебют состоялся 4 августа в победном матче против «Вест Бромвич Альбион» - 2:1.

Карьера в сборной 
Лоу вызывался в сборную Англии до 19 лет, однако не сыграл за неё ни одного матча.

9 февраля 2011 года дебютировал за сборную Англии до 20 лет в матче против сверстников из Франции. После этого он принял участие в молодёжном чемпионате мира, в котором был капитаном англичан.

10 октября 2011 года Джейсон Лоу дебютировал в составе сборной Англии до 21 года в матче против Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Блэкберн Роверс» 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Солфорд Сити»